Гран-при Венгрии () — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Проводится на автодроме Хунгароринг, построенном вблизи города Будапешт, Венгрия.

История 
Первый Гран-при Венгрии состоялся 21 июня 1936 года. Соревнования состоялись на трассе длиной 3,1 мили в Неплигет-парке в центре Будапешта. В гонке участвовали команды Mercedes, Auto Union, Maserati и Alfa Romeo.

История Гран-при Венгрии возобновилась в 1986 году, когда был проведён Гран-при Венгрии 1986 года. Для этого недалеко от Будапешта был в короткие сроки построен автодром Хунгароринг. Гран-при Венгрии сменил в календаре Гран-при Европы и стал первым Гран-при за железным занавесом. Также это был первый Гран-при Формулы-1, трансляция с которого, пусть и в записи, была показана по телевидению в СССР. Передача была показана 14 августа 1986 года по Второй программе Центрального телевидения, в виде 45-минутного сюжета-нарезки под названием «Международные соревнования по автоспорту» (со следующего года в программе уже чётко обозначалось, что это трансляция с чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»).

С 1986 года Гран-при Венгрии постоянно присутствует в календаре чемпионата мира Формулы-1, несмотря на частую критику этапа — на узкой и медленной трассе сложно совершать обгоны.

В результате, залог успеха в Гран-при Венгрии — это успешная квалификация и стратегия пит-стопов. Однако, на Гран-при Венгрии 1989 года Найджел Мэнселл на Ferrari смог победить, стартовав с 12 места. Этот рекорд был превзойдён на Гран-при Венгрии 2006 года — в дождевой гонке свою первую победу в Гран-при Формулы-1 одержал Дженсон Баттон, стартовав с 14 места.

Вместо Венгрии первая гонка в социалистической стране могла пройти и в СССР (см. Гран-при России).

Победители Гран-при Венгрии 
Победы в Гран-при Венгрии (входивших в зачёт чемпионата мира Формулы-1).

Гонщики

Команды

По годам 
Розовым фоном выделены гонки, не являвшиеся этапами чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика венгерских этапов чемпионата мира Ф1 на сайте статистики турниров ФИА
 Статистика и описание венгерских этапов чемпионата мира Ф1 на statsf1.com
 Статистика венгерских этапов чемпионата мира Ф1 на wildsoft.ru

Венгрия